Курманбе́ков — киргизская фамилия.

 Известные носители
 Курманбеков, Жумабек (1929—1991) — Герой Социалистического Труда.
 Курманбеков, Жуман (род. 1940) — Герой Социалистического Труда.